

Geografia

Provincia di Quezon – provincia della regione di Calabarzon
Quezon – città della Regione Capitale Nazionale
Quezon – municipalità della provincia di Bukidnon
Quezon – municipalità della provincia di Isabela
Quezon – municipalità della provincia di Nueva Ecija
Quezon – municipalità della Provincia di Nueva Vizcaya
Quezon – municipalità della provincia di Palawan
Quezon – municipalità della provincia di Quezon

Persone
Aurora Quezón – infermiera e first lady filippina, moglie di Manuel
Manuel Quezón – politico filippino

Altro
Quezon Service Cross – massima onorificenza filippina